

Carriera

Nazionale 
Con l'Under-20 ha preso parte al Sudamericano di categoria nel 2013.

Collegamenti esterni